Дерменджи́ев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Дерменджиев, Динко (1941—2019) — болгарский футболист и тренер.
 Дерменджиев, Петко (род. 1936) — болгарский борец вольного стиля.
 Дерменджиев, Иван — болгарский музыкант.
 Дерменджиев, Крум — болгарский скульптор.
 Дерменджиев, Борис — болгарский скульптор.
 Дерменджиев, Георги — болгарский футболист.